Nederlandse personen:
Dirk Ayelt Kooiman (1946–2018), schrijver
Ewald Kooiman (1938–2009), organist en orgelkundige
Frank Kooiman (1970), voetballer
Jan Kooiman (1873–1939), burgemeester
Jan Kooiman (1953), marathonschaatser
Erik Jan Kooiman (1986), schaatser, zoon van bovenstaande
Piet Kooiman (huisarts) (1891–1959), huisarts, politicus en verzetsstrijder
Piet Kooiman (voetballer)
Wim Kooiman (1960), voetballer
Nine Kooiman (1980), Tweede Kamerlid voor de SP

Televisiepersonages:
Jaap Kooiman, buschauffeur in Toen was geluk heel gewoon, gespeeld door Gerard Cox
Nel Kooiman, huisvrouw en echtgenote van Jaap Kooiman, gespeeld door Joke Bruijs

Beroepen: 
Kooiker of kooiman is een eendenkooihouder.